Клео Вирджиния Эндрюс (; 6 июня 1923, Портсмут, Виргиния, США — 19 декабря 1986, Верджиния-Бич, Виргиния, США) — американская писательница, романистка, художник и иллюстратор.

Сюжеты романов Эндрюс вращаются вокруг семейных тайн и запретной любви, часто затрагивают тему добровольного инцеста, чаще всего между братьями и сестрами. Часто в ее произведениях затрагивается тема богатства и бедности. Самый известный роман-бестселлер Вирджинии Эндрюс — «Цветы на чердаке» (1979) (Первая книга саги о семье Долларгенджеров).

Романы Эндрюс были успешны и популярны. После смерти писательницы ее наследники наняли писателя (тогда он работал школьным учителем) Эндрю Найдермана, чтобы он дописал ее книги с помощью рукописей и заметок Эндрюс. Книги выходили под псевдонимом «В. К. Эндрюс» (совместный псевдоним Вирджинии Эндрюс и Эндрю Найдермана). Неизвестно, сколько именно книг писательница оставила незаконченными. Книги Вирджинии Эндрюс были переведены на чешский, французский, итальянский, немецкий, испанский, голландский, японский, корейский, турецкий, греческий, финский, венгерский, шведский, польский, португальский, литовский, китайский, русский и иврит.

Биография 
Эндрюс родилась 6 июня 1923 года в Портсмуте, штат Вирджининия. Она была младшим ребенком и единственной дочерью Лилиан Лилноры (Паркер), телефонистки, и Уильяма Генри Эндрюс, изготовителя инструментов и штампов. У нее было два старших брата, Уильям-младший и Юджин. Свое детство она провела в Портсмуте, а также жила в Рочестере штата Нью-Йорк. Училась в средней школе Вудро Вильсона.

В подростковом возрасте Вирджиния случайно упала в школе с лестницы, что привело к серьезной травме спины. Ей сделали операцию, но она оказалась неудачной. Эндрюс так же страдала от калечащего артрита. Большую часть жизни Эндрюс провела в инвалидной коляске или на костылях. В пятнадцать лет юная Вирджиния выиграла стипендию, написав пародию на сборник поэтических произведений Альфреда Теннисона «Идиллии короля». Девушка также интересовалась живописью. После окончания школы Эндрюс смогла закончить четырехлетний заочный курс рисования и вскоре стала успешным коммерческим художником, иллюстратором и портретистом.

В 1957 году умер ее отец от сердечного приступа. После его смерти Эндрюс с матерью переехали в Манчестер (штат Миссури). Вирджиния помогала обеспечивать себя и свою мать, работая коммерческой художницей. Она так же писала портреты и была модным иллюстратором. Это искусство приносило прибыль, однако не давало творческого удовлетворения. Вирджиния начала тайно писать. В 1972 году она написала свой первый роман «Боги зеленой горы», научно-фантастическое произведение, которое оставалось неопубликованным в течение ее жизни, но было выпущено в виде электронной книги в 2004 году. С 1972 по 1979 годы она написала девять романов и двадцать рассказов. Первым был опубликован рассказ «Я спала с моим дядей в первую брачную ночь» в журнале «Pulp confession».

Роман «Одержимый», предложенный Вирджинией в 1979 году, издательство попросило подправить и доделать. Она написала новый план за один вечер и за две недели написала роман «Цветы на чердаке» (первая книга саги о семье Долларгенджеров). Издательство заплатило аванс в размере 7500 долларов. Роман мгновенно стал популярным и всего за две недели занял первое место в списке бестселлеров. В следующем году было опубликовано продолжение, роман «Лепестки на ветру». Вторая книга оставалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» в течение 19 недель. Два первых романа Энрюс разошлись тиражом более 7 миллионов экземпляров всего за два года. Третий роман о Долларгенджерах «Сквозь тернии»
(в др. пер. «Розы на руинах») вышел в 1981 году. В 1982 году Эндрюс выпустила единственный самостоятельный роман «Моя милая Аудрина», а два года спустя вышла четвертая книга — «Семена прошлого».

Умерла от рака молочной железы в возрасте 63 лет.

Библиография

Серия «Долларгенджеры» 
Первая серия романов Эндрюс была опубликована в 1979—1986.

«Цветы на чердаке» и «Лепестки на ветру» сосредоточены на детях: Крисе, Кэти, Кори и Кэрри, которые, потеряв своего отца в результате несчастного случая, были заключены в тюрьму на чердаке своей матерью и бабушкой. В романе рассказывается об их заключении, смерти одного ребенка, побеге и дальнейшей жизни остальных. Главными героями третьего и четвертого романа становятся сыновья Кэти. Роман «Сад теней» — это приквел, который рассказывает историю бабушки и дедушки.
 Цветы на чердаке (1979)
 Лепестки на ветру (1980)
 Сквозь тернии (1981)
 Семена прошлого (1984)
 Сад теней (1986) (Авторы В. К. Эндрюс и )

Моя милая Одрина 
  (1982) — единственный самостоятельный (вне серий) роман, опубликованный при жизни автора.

Серия «Кастилы» 
Серия из пяти романов, которые были опубликованы в 1985—1990. Только первые две появились перед ее смертью. Эта серия прослеживает жизнь семьи Западной Вирджинии. В первых трех книгах главная героиня — молодая девушка Хевен, в четвертой — ее дочь Энни, а последний роман о Ли, ее матери.
  (1985)
  (1986)
  (1988) (начала Эндрюс, закончил Нейдерман)
  (1989) (начала Эндрюс, закончил Нейдерман)
  (1990) (начала Эндрюс, закончил Нейдерман)

Серия «Катлеры» 
Эта серия была полностью написана Нейдерманом. Она описывает почти 80-летнюю историю семьи Катлер. Первые три книги — «Рассвет», «Секреты утра» и «Дитя заката» — написаны от лица Дон, главной героини. «Шепот в ночи» рассказывает о судьбе Кристи, дочери Дон. «Долгая ночь» — последняя книга в серии, — рассказывает о жизни бабушки Дон, Лилиан.
  (1990)
  (1991)
  (1992)
  (1992)
  (1993)

Серия «Лэндри» 
Эта серия романов Эндрю Нейдермана сосредоточена на семье Лэндри: Руби Лэндри, ее дочери Перл и матери Руби, Габриэль. Романы о семье Лэндри были опубликованы в период с 1994 по 1996 год.
 Руби (1994)
 Жемчужина в тумане (Свет в ночи) (1994)
 Все, что блестит (1995)
 Hidden Jewel (1995)
 Tarnished Gold (1996)

Logan Family 
 Melody (1996)
 Heart Song (1997)
 Unfinished Symphony (1997)
 Music in the Night (1998)
 Olivia (1998)

Orphans 
 Butterfly (1998)
 Crystal (1998)
 Brooke (1998)
 Raven (1998)
 Runaways (1998)
 The Orphans (omnibus) (1999)

Wildflowers 
 Misty (1999)
 Star (1999)
 Jade (1999)
 Cat (1999)
 Into the Garden (1999)
 The Wildflowers (omnibus) (2001)

Hudson Family 
 Rain (2000)
 Lightning Strikes (2000)
 Eye of the Storm (2000)
 The End of the Rainbow (2001)

Shooting Stars 
 Cinnamon (2000)
 Falling Stars (2001)
 Ice (2001)
 Rose (2001)
 Honey (2001)
 Shooting Stars Omnibus (omnibus) (2002)

DeBeers 
 Willow (2002)
 Wicked Forest (2002)
 Twisted Roots (2002)
 Into the Woods (2002)
 Hidden Leaves (2003)

Broken Wings 
 Broken Wings (2003)
 Midnight Flight (2003)

Gemimi 
 Celeste (2004)
 Black Cat (2004)
 Child of Darkness (2005)

Shadow 
 April Shadows (2005)
 Girl in the Shadows (2006)

Early Spring 
 Broken Flower (2006)
 Scattered Leaves (2007)

Secrets 
 Secrets in the Attic (2007)
 Secrets in the Shadows (2008)

Delia 
 Delia’s Crossing (2008)
 Delia’s Heart (2008)
 Delia’s Gift (2009)

Heavenstone 
 The Heavenstone Secrets (2009)
 Secret Whispers Novels (2010)
 Daughter of Darkness 2011 — Family Storms (2011)

Omnibus 
 Three Complete Novels: Heaven, Dawn, Ruby (1997)

Экранизации 
 Цветы на чердаке (1987)
  (2006)
 Цветы на чердаке (2014)
  (2014)
  (2015)
  (2015)
 Моя милая Одрина (2016)
 Хевен, дочь Ангела (2019)
 Падшие сердца (2019)
 Паутина грез (2019)
 Врата рая (2019)
 Темный ангел (2019)

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estate of Andrews v. United States, 850 °F.Supp.1279 (E.D. Va. 1994)

Примечания 

Писательницы США XX века
Умершие от рака молочной железы